La famille de Muralt (ou von Muralt en allemand) est une famille noble suisse originaire de Locarno ; d'origine italienne, elle est issue d'Aloïsio de Muralt (ou Muralto), fils du docteur en droit Martino Muralto, qui fut exilé de Locarno en 1554 pour avoir embrassé la foi protestante.

Le nom de famille de Muralt est notamment porté par :

(par ordre alphabétique)
 Maxime de Muralt (2003- ), costumière suisse;
 André de Muralt (1931- ), philosophe suisse ;
 Béat Louis de Muralt (1665-1749), écrivain suisse ;
 Édouard de Muralt (1808-1895), professeur de théologie, libraire et paléographe suisse ;
 Guillaume-Bernhard de Muralt (1737-1796), général de l'armée suisse ;
 Jean de Muralt (1645-1733), médecin suisse ;
 Jean de Muralt (1877-1947), militaire suisse ;
 Roland de Muralt (1947- ), écrivain et enseignant vaudois.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse